Лично-командный чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1972 года проходил с 17 по 20 июля в Москве на Центральном стадион имени В. И. Ленина. На соревнованиях проходил отбор в сборную Советского Союза для участия в Олимпийских играх в Мюнхене (31 августа — 10 сентября). На протяжении четырёх дней было разыграно 36 комплектов медалей.

В программе чемпионатов страны дебютировала дистанция 3000 метров среди женщин. Первой победительницей в этом виде стала Ирма Таборская.

Главное событие турнира произошло в предварительном забеге на 1500 метров у женщин. Людмила Брагина стала первой советской бегуньей, преодолевшей на этой дистанции рубеж в 4 минуты 10 секунд. Показанное время, 4.06,9, стало новым мировым рекордом, предыдущий рекорд Карин Бурнеляйт был улучшен сразу на 2,7 секунды. В финале Брагина пробежала медленнее (4.09,8), но всё равно одержала уверенную победу.

Валерий Борзов в четвёртый раз в карьере повторил европейский рекорд в беге на 100 метров по ручному хронометражу — 10,0. До Борзова аналогичный результат дважды показал другой советский легкоатлет, Владислав Сапея.

Два рекорда СССР были установлены в барьерном спринте у мужчин и женщин. Виктор Мясников пробежал 110 метров с барьерами за 13,6, а Татьяна Анисимова 100 метров — за 13,3. Оба результата были показаны в предварительных забегах. В финалах новоиспечённые рекордсмены не смогли улучшить свои достижения, но всё же стали чемпионами страны.

В беге на 800 метров среди женщин победила Ниёле Сабайте. Она улучшила рекорд СССР сразу на две секунды, остановив секундомер на отметке 2.01,1. Все три призёра на этой дистанции показали результаты выше прежнего национального достижения (2.03,2).

В мужском метании молота Анатолий Бондарчук в третий раз стал чемпионом СССР. Его победный результат (75,54 м) менее метра уступил мировому рекорду и всего 24 сантиметра — рекорду Союза. Всего 0,1 секунды не хватило Евгению Гавриленко до национального достижения в беге на 400 метров с барьерами.

Михаил Барибан прервал в тройном прыжке серию Виктора Санеева, который побеждал на четырёх предыдущих чемпионатах СССР. В этот раз олимпийский чемпион из Тбилиси остался на втором месте, проиграв чемпиону 4 сантиметра.

В прыжке в длину Леонид Барковский стал только вторым человеком за последние 11 лет, кто смог опередить Игоря Тер-Ованесяна на первенстве страны.

В течение 1972 года в различных городах были проведены также чемпионаты СССР в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 11—12 марта — чемпионат СССР по кроссу и бегу на 30 км (Ташкент)
 9 июля — чемпионат СССР по марафону (Новгород)
 14—15 июля — чемпионат СССР по многоборьям (Москва)

Командное первенство

Призёры

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по кроссу и бегу на 30 км 
Чемпионат СССР по кроссу и бегу на 30 км по шоссе прошёл 11—12 марта в Ташкенте, столице Узбекской ССР.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по марафону 
Чемпионат СССР по марафону состоялся 9 июля 1972 года в Новгороде.

Мужчины

Чемпионат СССР по многоборьям 
Чемпионы СССР в многоборьях определились 14—15 июля в Москве на Центральном стадион имени В. И. Ленина. С 1972 года в женском пятиборье были введены новые таблицы для перевода результатов отдельных видов в очки. Поэтому сумма Валентины Тихомировой (4733 очка), выигравшей чемпионат страны в пятый раз (и четвёртый подряд), стала первым рекордом СССР после изменения правил.

Мужчины

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях многоборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы приведён в скобках.

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1972
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972

Литература

Ссылки 
 

Март 1972 года
Июль 1972 года
Чемпионаты СССР в 1972 году
Спорт в России в 1972 году
Спорт в Узбекистане в 1972 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Спортивные соревнования в Ташкенте
Спортивные соревнования в Новгородской области
Спорт в Великом Новгороде
Соревнования по лёгкой атлетике в Узбекистане
1972 год в Москве
1972 год в Новгородской области
1972 год в лёгкой атлетике